Inchul este denumirea în engleză a unității de măsură țol.

Inch se mai poate referi la:

Oameni 
 (1843–1911), admiral american
 (1873–1961), judecător american
 (1881–1963), strongman britanic